Juan Francisco Rodríguez puede referirse a:

 Juan Francisco Rodríguez Herrera "Juanito" (1965-), futbolista español;
 Juan Francisco Rodríguez Márquez (1950-), boxeador español.